Лос Нуњез има више значења:

 Лос Нуњез (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Нуњез (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Нуњез, Ринкон де лос Нуњез (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Нуњез (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нуњез (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику